Moves (Olly Murs) - single van Olly Murs
 Moves (ballet) - balletvoorstelling van Jerome Robbins
 Moves (magazine) - tijdschrift over oorlogsspellen
 Moves (album) - album van Singing Adams
 Moves (Big Sean) - single van Big Sean